Перницы — название населенных пунктов в России:

 Перницы — деревня в Сланцевском районе Ленинградской области.
 Перницы — прежнее название деревни Соловьёво в Солецком районе Новгородской области.